Greenhills kan syfta på följande platser:

Australien 

 Greenhills (ort i Australien), Western Australia, York,

Irland 

 Greenhills (del av en befolkad plats),

USA 

 Greenhills (ort i USA), Ohio, Hamilton County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar